5948 Longo - um asteroide

Pessoas
Longo - um escritor grego que viveu no século II d.C.
Bartolo Longo - um religioso católico italiano
Robert Longo - um artista, pintor e escultor de arte contemporânea
Tibério Semprônio Longo - um cônsul romano durante a segunda Guerra Púnica com Públio Cornélio Cipião
Walter Longo

Veja também
Longa

Desambiguação